Terror and Hubris — перший відео альбом американської групи Lamb of God.

Трек-лист 
 Intro
 How They Met Interview
 In the Absence of the Sacred
 The Blair Shit Project
 The Subtle Arts of Murder and Persuasion
 The Writing Process
 Ruff Buffet
 Hellfest Interview
 Pariah
 Behind the Scenes of Ruin
 Ruin
 Final Interview

Джерела 
 Terror and Hubris  allmusic

Альбоми Lamb of God